L'appellation « marche de l'empereur » peut faire référence à :
 La Marche de l'empereur, film français de 2005 ;
 La Marche de l'empereur, album d'Émilie Simon de 2005 ;
 L'Empereur (ou La Marche de l'empereur 2), film français de 2017 ;
 Imperial March, pièce orchestrale d'Edward Elgar de 1897 ;
 , thème musical de John Williams de 1980 ;
  (la valse de l'Empereur ou marche de l'Empereur en allemand), valse-marche de Johann Strauss II de 1889.

Voir aussi